В одиночному розряді тенісного турніру Taranto Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Жулі Алар здобула титул, у фіналі перемігши Емануелу Зардо 6–0, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Жулі Алар (переможниця)
  Радка Зрубакова (півфінал)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)

 Емануела Зардо (фінал)
 Інес Горрочатегі (2-ге коло)
 Енн Гроссман (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Ilva Trophy